Кошачьи лапки:
 Кошачьи лапки — народное название бессмертника песчаного.
 Кошачьи лапки (кошачья лапа) — верёвочный узел для крепления троса к грузовому гаку так, чтобы выбрать запас избыточной длины.

См. также 
 Кошачья лапа